Ana Maria Florentina Brânză (Bucareste, 26 de novembro de 1984) é uma esgrimista romena, campeã olímpica.

Carreira 
Brânză participou de quatro edições de Jogos Olímpicos. Em 2004, finalizou a prova da espada individual, sua especialidade, na 16ª colocação. 

Quatro anos depois, nos Jogos de Pequim, melhorou seu desempenho e conquistou a medalha de prata. 

Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, participou tanto da prova individual como da prova por equipes, finalizando em 11º e 6º lugar, respectivamente.

Rio 2016 
Ela representou seu país nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, na espada. Conquistou a medalha de ouro no espada por equipes, ao lado de Simona Gherman, Simona Pop e Loredana Dinu.

Esgrimistas olímpicos da Romênia
Campeões olímpicos da Romênia
Esgrimistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Esgrimistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Esgrimistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Esgrimistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Naturais de Bucareste
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Medalhistas no Campeonato Mundial de Esgrima de 2013
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020